ITB est un sigle qui peut signifier:

 Institut de théologie biblique, un institut de formation des églises évangéliques Assemblées de Dieu de France;
 Institut technologique de Bandung, une école d'ingénieurs indonésienne située à Bandung ;
 Institut de technique du bâtiment, dépendant du département d’architecture de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse ;
 ITB Berlin (où ITB signifie Internationale Tourismus-Börse), une exposition organisée annuellement à Berlin en Allemagne par les professionnels du tourisme ;
 Industrietransportgesellschaft mbH, une entreprise ferroviaire allemande ;
 Intermediate Transfer Belt, la courroie de transfert intermédiaire dans une imprimante laser ;
 Institut technique de la betterave, un institut de recherche agricole sur la betterave sucrière.